Stichospora är ett släkte av svampar. Stichospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stichospora